Mache kan syfta på följande företeelser:

Växter 
vårklynne, även kallad mâche eller mâchesallad

Platser

Frankrike 

 Maché, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire,

Måttenhet för radioaktivitet i vatten 
 Macheenheter